Conioselinum schugnanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Conioselinum schugnanicum ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
schugnanicum